Дискография на сръбската поп певица Йелена Карлеуша включва единадесет студийни албума, два концертни албума, три компилация, единадесет и седемнадесет сингъла видео клипове.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Сингли

Музикални видеоклипове

Източници 

Карлеуша
Сръбска музика